Гложин () — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Гложине проживало 99 человек.

Население 
В населении деревни преобладают мусульмане (боснийцы), также очень значительна доля лиц, считающих себя югославами.

Национальный состав населения 
на 1991 год:
 Сербы — 0 человек (0,00 %)
 Хорваты — 0 человек (0,00 %)
 Мусульмане — 68 человек (68,69 %)
 Югославы — 31 человек (31,31 %)
 Другие и неизвестно — 0 человек (0,00 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской